Un  est un musicien de jazz.
  était un magazine mensuel français spécialisé dans l'univers du jazz et maintenant fusionné avec Jazz Magazine
  est un label discographique créé en Angleterre par Gerald "The Jazzman" Short.
  est une chanson interprétée en 1974 par Carole King dans son album .
 Jazz Man (1994 - session inédite / publication posthume) est un album issu d'une session d'enregistrement de Cal Tjader, Eddie Palmieri, Tito Puente & Ray Barretto publié sous la référence CD Fania JM 676.
 Jazzman est un petit club de jazz réputé pour ses programmations et situé à Barcelone en Espagne.